Carl Kuntze ist der Name folgender Personen:
* Carl Kuntze (Komponist) (Karl Kuntze; 1817–1883), deutscher Komponist und Musiker
 Carl Ernst Otto Kuntze (1843–1907), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Carl Kuntz
 Carl Kunz
 Karl Kunz
 Karl Kunze